Fot, FOT, Fót eller Foten kan syfta på:

 Fot – en kroppsdel.
 Fot – ett hundkommando, se hundträning.
 Fot (enhet) – en längdenhet.
 Fot (förnamn) – under vikingatiden ett mansnamn.
 Fot (mykologi) – den vertikala delen av en hattsvamp.
 Fot (runristare) –  runristare i mellersta Sverige kring 1000-talets mitt.
 Fót – en stad i Ungern.
 Myntfot – det genom lag bestämda förhållandet mellan en viktenhet myntmetall och myntets räkneenhet.
 Versfot – en diktterm.
 FOT – en ideell förening som värnar om fotgängarnas intressen, se Fotgängarnas förening.
 FOT –  en radioterm, se Fréquence optimal de travaille.
 Foten, Nagu – en ö i Pargas stad i Finland.